Mallos peut faire référence à :
 Mallos, une formation rocheuse en Espagne, avec des a-pics verticaux impressionnants ;
 Mallos, un genre d'araignée de la famille des Dictynidae ;
 Mallos, une ville en Cilicie fondée par Mopsos fils de Manto ;
 Mallos, une fleur fictive de la flore de la Terre du Milieu ;
 Mallos, une forme de Saint Dane, personnage de la série Bobby Pendragon de D. J. MacHale.
 à la racine grecque signifiant laine (exemple : mallophage, un ordre d'insecte).